Косоваре Аслани (; ) — шведская футболистка косоварского происхождения, нападающая клуба «Милан» и сборной Швеции. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Карьера 
Родители Аслани — косовары, эмигрировавшие в Швецию. В детстве занималась футболом и хоккем. В 15 лет начала выступления за клуб «Виммербю», в составе которого забила 49 мячей в 48 матчах. Бывший тренер футболистки, Сесилия Вильхельмссон, отмечала её технику и физические данные. Талантливая футболистка получила несколько предложений и подписала контракт с «Линчёпингом».

В основном составе «Линчёпинга» закрепилась в 2008 году. В 2009 в составе команды стала обладателем кубка Швеции, а также выиграла чемпионат. 4 декабря 2009 года подписала контракт с клубом WPS — «Чикаго Ред Старс».

В США провела один сезон, по завершении которого вернулась обратно в «Линчёпинг».

В декабре 2011 года перешла в «Кристианстад». За месяц до окончания контракта с клубом, получила предложение от «Пари Сен-Жермен», с которым и подписала договор в сентябре 2012 года. Презентацию футболистки проводили спортивный директор клуба Леонардо и форвард Златан Ибрагимович, заявивший: «Если вы хотите побеждать, то вам нужен шведский нападающий». В сезоне 2012/13 в составе клуба Аслани забила 17 мячей в 19 матчах. 4 января 2016 в Instagram объявила о своём уходе из «Пари Сен-Жермен», за который выступала в течение четырёх лет.

22 января 2016 года подписала двухлетний контракт с «Манчестер Сити».

10 августа 2017 года объявила о своём возвращении в «Линчёпинг», подписав контракт на два с половиной года.

Сборная 
В составе сборной Швеции дебютировала в сентябре 2008 года в матче против Румынии. В 2009 году вошла в заявку команды на чемпионат Европы.

По решению тренера сборной Томаса Деннербю не вошла в заявку на чемпионат мира в 2011 году.

Выступала за национальную команду на Олимпиадах 2012 и 2016.

В 2017 году вошла в состав сборной на чемпионат Европы.

На мировом первенстве 2019 года, который проходил в июне во Франции, Аслани в первом матче сборной Швеции против Чили на 83-й минуте забила первый гол матча, что в итоге принесло её команде победу (2:0). Во втором матче сборной Швеции против Таиланда она вновь забила гол на 19-й минуте поединка, в итоге была одержана победа (5:1). В матче за третье место против сборной Англии на 11-й минуте забила гол, а её сборная победила 2:1.

Достижения

Клубы 
Линчёпинг:
 Чемпионат Швеции: 2009
 Суперкубок Швеции: 2009
 Кубок Швеции: 2008, 2009

Манчестер Сити:
 Чемпионат Англии: 2016
 Кубок Англии: 2016

Сборная 
Швеция:
 Серебряный призёр Олимпиады 2016

Личная жизнь 
За игровые способности и балканское происхождение Аслани часто сравнивают со Златаном Ибрагимовичем.

Имеет две татуировки — двуглавый орёл, символизирующий Албанию, на лодыжке и слова «Stay Strong» на правой руке.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Манчестер Сити»

Футболистки Швеции
Игроки женской сборной Швеции по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ЖФК «Линчёпинг»
Игроки ЖФК «Чикаго Ред Старз»
Игроки ЖФК «Кристианстад»
Игроки ЖФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ЖФК «Манчестер Сити»
Игроки ЖФК «Реал Мадрид»
Игроки ЖФК «Милан»